Seram Bagian Barat ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) im Norden der indonesischen Provinz Maluku. Der Regierungssitz von Westseram ist Piru.

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 1°19′ und 7°16′ s. Br. sowie zwischen 127°20′ und 129°01′ ö. L., flächenmäßig etwa ein Viertel der Insel Seram. Westseram besteht aus dem westlichen Teil der Insel, die es sich mit den Regierungsbezirken Maluku Tengah und Ostseram teilt. Zum Bezirk gehören 58 Inseln, die meisten liegen in den Distrikten Huamala Belakang und Seram Barat.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ wird Ostseram in 11 Distrikte (Kecamatan) mit 92 Dörfer (Desa) unterteilt.

Verwaltungsgeschichte 
Der Regierungsbezirk Westseram entstand gemeinsam mit dem Bezirk Ostseram im Jahr 2003. Beide wurden mit jeweils 4 Distrikten (Kecamatan) aus dem Regierungsbezirk Zentralmolukken abgespalten.

Nach der Volkszählung 2010 entstanden neue Distrikte:
 Amalatu abgespalten von Kairatu
 Inamosol abgespalten von Kairatu	
 Kairatu Barat abgespalten von Kairatu
 Huamual abgespalten von Seram Barat
 Kepulauan Manipa abgespalten von Huamal Belakang
 Taniwel Timur abgespalten von Taniwel
 Elpaputih abgespalten von Kairatu

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Westseram 121.511 Menschen, davon 103.676 Frauen (48,81 %) und 108.717 Männer (51,19 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,19 %.

Mitte 2022 waren 61,56 Prozent der Einwohner Muslime, 37,89 Protestanten und 0,54 Katholiken.66,75 Prozent oder 142.161 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 28,71 % waren Kinder und 4,54 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 57,31 (48,19) % ledig, 40,02 (48,57) % verheiratet, 0,31 (0,38) % geschieden und 2,36 (2,87) % verwitwet. Die geklammerten Kursivzahlen geben den Anteil bezogen auf die Bevölkerung ab 10 Jahre an (108.831).
Der HDI-Index lag 2020 mit 65,62 unter dem Durchschnitt der Provinz (69,49).

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat — Karte 1:250.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Seram Bagian Barat (indonesisch/englisch)
 Disdukcapil - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (aktuelle Einwohnerzahlen der Dörfer)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Maluku